Loch Cuan kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Strangford Lough, sjö, Nordirland, 
 Loch a' Chumhainn, vik, Skottland, Argyll and Bute, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar